El Cos de Bombers Voluntaris de Matadepera està format per personal exclusivament voluntari, i entre les seves tasques hi ha intervenir en tot tipus d'emergències: incendis en habitatges, a les indústries, de vegetació, ensorraments, rescats a àmbits molt diversos com són muntanya, aigua, habitatges, infraestructures ferroviàries, rescat de persones atrapades en accidents de trànsit, inundacions, etc. Alhora també treballen en la prevenció operativa, tant per minimitzar el risc d'accident com per estar més preparats en cas que es produeix.

Història 
El 15 de desembre de 1981 es va declarar a Matadepera un gran incendi forestal a la zona de Can Solà del Racó. Després de 24 hores de lluita contra el foc els Bombers de la Generalitat de Catalunya donaven per apagat aquest incendi, que havia cremat quaranta hectàrees.

El dia 21 de maig del 2001, Ramon Guinjoan va presentar la carta de renúncia com a Cap de Parc per diferències amb l'Administració per protestar pel mal tracte ofert als bombers voluntaris. L'any 2012 van celebrar els 30 primers anys de vida.

Pel que fa a medalles, l'any 2003 Francesc Arnau, va rebre una menció honorífica a títol pòstum. I l'any 2009 set bombers van rebre la medalla de bronze dels Bombers de la Generalitat pels seus 20 anys de servei al Cos. L'any 2017 Antoni Garcia, "Pintoret" i Guillem Montagut, van rebre la medalla de plata per els 25 anys de servei; i Jordi Busqueta, Joan Galí i Pere Freixa, la medalla de bronze per als 20 anys de servei.

Referències

Bibliografia 
 

Matadepera
Entitats del Vallès Occidental
Bombers catalans